R600 steht für: 

 Butan (als Kältemittelbezeichnung), siehe Kältemittel #R-6xx Chlor- & fluorfreie Kohlenwasserstoffe mit 4 oder mehr Kohlenstoffatomen
 einen Grafikprozessor von ATI, siehe ATI-Radeon-HD-2000-Serie #Grafikprozessoren
 R600 (Russland), eine Fernstraße
 einen thailändischen Schützenpanzer, siehe R600 (Schützenpanzer)

 einen historischen Radardetektor der Marke Metox

Abkürzung